Инферно (фильм):
 Инферно — фильм-нуар, драма 1953 года, режиссёр Рой Уорд Бейкер.
 Инферно — итальянский фильм ужасов 1980 года, режиссёр Дарио Арженто.
 Инферно — эпизод сериала «Улицы разбитых фонарей» 1997 года, режиссёр Евгения Татарского.
 Инферно — фильм-боевик 1998 года, режиссёр Фред Олен Рэй.
 Инферно — фильм-боевик 1999 года, режиссёр Джон Эвилдсен.
 Инферно — художественный фильм 2010 года, режиссёр Виктор Ву.
 Инферно — ремейк фильма «Глубокая глотка» 2011 года.
 Инферно — детективный триллер 2016 года, режиссёр Рона Ховарда.
См. также:
 Олимпиус инферно — художественный фильм 2009 года, режиссёр Игорь Волошин.